Toponímia:
 Faus (Cruesa), municipi de França al departament de Cruesa (regió de Llemosí) 
 Faus (Dordonya), municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Faus Masuras, localitat i comuna de França al departament de Cruesa (regió de Llemosí)
 Biografies:
 Antoni Faus i Cerqueda (La Seu d'Urgell, 1830 - 1891), eclesiàstic
 Francesc Faus i Pascuchi (Barcelona, 1931)
 Joan Faus i Esteve (Guissona, 1918 - São Paulo, 1973), metge i empresari brasiler d'origen català
 Josep Faus i Condomines (Prullans, 1866 – Barcelona, 1938), jurista català
 Josep Faus i Pascuchi (Barcelona, 1933), enginyer industrial 
 Manuel Faus Pujol (Saragossa, 1943), notari
 Ramon Faus, diversos personatges
 Xavier Faus i Esteve (Guissona – São Paulo, 1982), empresari català
 Xavier Faus Santasusana (Barcelona, 1964), empresari català